Вишнёвая у́лица (с 1960 года до 12 июня 1963 года — Октя́брьская у́лица) — улица в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района Покровское-Стрешнево.

История 
Улица получила современное название по предложению местных жителей. С 1960 года до 12 июня 1963 года называлась Октябрьская улица, была переименована для устранения одноимённости с Октябрьской улицей.

Расположение 
Вишнёвая улица проходит от Тушинской улицы на север, пересекает улицу Циолковского, с востока к Вишнёвой улице примыкают улицы Долгова и Мещерякова, Вишнёвая улица проходит далее до Малой Набережной улицы и Сходненского деривационного канала. Нумерация домов начинается от Тушинской улицы.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 д. 5 — Московский государственный техникум технологии и права;
 д. 7 — Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва;
 д. 13 — банный комплекс «Вишнёвая, 13» (бывшие Тушинские бани).
По чётной стороне:
 д. 6 — бывшая пожарная часть № 90;
 д. 20, к. 1 — школа № 1285;
 д. 20, к. 2 — Детская городская поликлиника № 94;
 памятник К. Э. Циолковскому — в сквере между улицей Циолковского, Вишнёвой улицей и улицей Долгова.

Транспорт

Автобус 
 62: от улицы Циолковского до Тушинской улицы.
 96: от Малой Набережной улицы до Тушинской улицы.
 102: от Малой Набережной улицы до Тушинской улицы.
 678: от Малой Набережной улицы до Тушинской улицы.
 Т: от Малой Набережной улицы до Тушинской улицы.

Метро 
 Станция метро «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии — у южного конца улицы, на проезде Стратонавтов.

Железнодорожный транспорт 
 Станция Тушино Рижского направления Московской железной дороги — у южного конца улицы, между Тушинской улицей и проездом Стратонавтов.

Примечания

Ссылки